Шами́ль Аляди́н (; настоящее имя Шамиль Сеитович Алядинов; ; 12 июля 1912, село Махульдюр, Крым — 21 мая 1996, Симферополь, Крым) — крымскотатарский прозаик, поэт и общественный деятель, заслуженный деятель искусств и заслуженный работник культуры Узбекской ССР. Главный редактор журнала «Йылдыз» (1980—1985).

Биография 

Шамиль Алядин (Шамиль Сеитович Алядинов) родился 12 июля 1912 года в селении Махульдюр Ялтинского уезда (ныне Нагорное Бахчисарайского района Крыма), расположенном в лесах у северных склонов Ай-Петринской яйлы. Кроме Шамиля в семье было ещё три сына и две дочери.

При рождении ему дали имя Кямиль, но в раннем детстве он тяжело заболел. По древнему поверью, чтобы побороть недуг, ребёнку давали новое имя. Так произошло и с мальчиком, ставшим Шамилем

Учёба 
Начальное образование получил в местной школе. Окончил семилетнюю школу в Бахчисарае. Там его учителем был педагог Ягья Байбуртлы, который и пробудил в нём интерес и любовь к литературе
В 15 лет написал первое стихотворение «Соловей рассвета» («Танъ бульбули»), посвящённое известному крымскотатарскому просветителю Исмаилу Гаспринскому, которое было опубликовано в молодёжной газете «Яш къувет»

Вот как он вспоминал это первое радостное событие в своей жизни:

После окончания школы поступил в Симферопольский педагогический техникум (1928—1931 гг.). Здесь он познакомился с известными в то время поэтами Зиядином Джавтобели и Керимом Джаманакълы

По окончании техникума стал студентом заочного отделения Московского литературного института.

Литературная деятельность 

В 1932 г. увидела свет его первая книга стихов «Улыбнулась земля, улыбнулось небо» («Топракъ кульди, кок кульди»)
В конце 1932 г. молодого поэта призвали в армию. Он проходил службу в 7-м полку Червонного казачества в городе Старый Константинов (УССР) в (1932—1934 гг.). Там же он окончил полковую школу и командовал кавалерийским взводом.

В 1935 году вышел его сборник стихов «Песни червонного казака» («Къызыл казакънынъ йырлары»), навеянных проведённым в армии временем.

В 1936 г. стал заместителем редактора крымской газеты «Янъы дюнья». Затем поехал в Дагестан и работал там школьным учителем в горном селе. По комсомольской путёвке уехал на стройку второй пятилетки — Чирчикстрой, где работал экскаваторщиком. В дальнейшем это послужило основой для написания романа «Если любишь» («Эгер севсенъ»).

В 1939 году вернулся в Крым. В том же году стал членом Союза писателей СССР и главой Союза писателей Крыма.

Впервые стал известен на весь СССР, как блестящий переводчик Т. Г. Шевченко после того, как на пленуме Союза писателей СССР в Москве 1939 года Павло Тычина выступил и прочитал на крымскотатарском языке перевод стихотворения «Заповіт», за который Ш. Алядин был награждён Памятной настольной медалью 125 лет со дня рождения Т.Г. Шевченко.

В 1940 году вышла книга «Жизнь» («Омюр»), в которую вошло его первое прозаическое произведение «Лестница» («Мердивен»).

26 июня 1941 года ушёл добровольцем на фронт, командовал взводом на Юго-Западном фронте. В феврале 1943 года был тяжело ранен. Через два с половиной месяца, проведённых в госпитале, направляется в штаб Северо-Кавказского фронта, оттуда — в распоряжение штаба партизанского движения в Крыму. В апреле 1944 года вернулся в Симферополь. Был членом Комиссии по оценке ущерба, нанесённого войной Крыму.

За несколько дней до депортации выехал в командировку в Алушту для набора артистов для создаваемого ансамбля «Хайтарма». Вернувшись в Симферополь, он не застал своей семьи, был арестован и вынужден покинуть Крым. Он выехал в Среднюю Азию на поиски семьи. В Узбекистане, в городе Чинабаде, он нашёл свою умирающую от голода жену и маленькую дочь Диляру.

Прожив в Чинабаде около четырёх месяцев, с семьёй переехал в Андижан, где работал в местной газете. Через полгода, в мае 1945 года, благодаря содействию председателя Союза писателей СССР Александра Фадеева, получил разрешение на переезд в Ташкент. Там он работал директором Театра юного зрителя, директором Дворца железнодорожников, а с 1949 г. — ответственным секретарём правления Союза писателей Узбекистана. В этот период, как он вспоминал в автобиографической повести «Я ваш царь и бог», неформальную поддержку ему оказывал писатель Айбек, который помогал ему найти работу после увольнения за активную гражданскую позицию.

В 1953—1957 гг. учился на вечернем отделении Ташкентского педагогического института им. В.Белинского.

Являлся активным членом инициативной группы, борющейся за возвращение на родину. Принимал участие в написании писем в адрес руководителей ЦК КПСС с требованием возвращения крымских татар на Родину — в Крым, выезжал с группой участников крымскотатарского национального движения в Москву. За активную деятельность в национальном движении его неоднократно увольняли с занимаемых должностей.

Объединял и возглавлял группу крымскотатарских интеллигентов и, используя своё влияние и авторитет, добился разрешения и принял активное участие в создании ансамбля «Хайтарма», газеты «Ленин байрагъы», журнала "Йылдыз", радиопередач на крымскотатарском языке, редакции крымскотатарской поэзии и прозы в издательстве им. Г. Гуляма.

Добивался восстановления и реабилитации исключённых после депортации из Союза писателей крымскотатарских писателей. По инициативе и при его непосредственном участии в Узбекистане была создана секция крымскотатарских писателей при Союзе писателей Узбекистана, которую он возглавлял в течение нескольких лет.

Дважды избирался председателем Литфонда СП Узбекистана, работал с писателями Шарафом Рашидовым, Камилем Яшеном и др. В период когда Ш. Алядин являлся председателем Литфонда СП Узбекистана, достиг пика своего благосостояния
С 1980 по 1985 год возглавлял журнал «Йылдыз». За заслуги в области литературы удостоен звания «Заслуженный работник культуры Узбекской ССР» (1973 г.)  и «Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР» (1982 г.)

Творчество 
Является автором более 70 произведений, которые были переведены на разные языки.

Особое место в творчестве Ш. Алядина занимает повесть «Приглашение к дьяволу на пир» («Иблиснинъ зияфетине давет»), написанная в 1979 году. В этой книге автор первым из советских крымскотатарских писателей рассказал про кумира далёкого детства, просветителя Исмаила Гаспринского и известного поэта-демократа, учителя — оджа — Шамиля Усеина Токтаргазы.

После окончания второй мировой войны написал несколько произведений на военную тематику, а также повести «Сын Чауша» («Чауш огълу»), «Теселли», романы «Если любишь» («Эгер севсенъ») и «Фонари горят до рассвета» («Рузгардан саллангъан фенерлер»). В 1971 г. вышла повесть «Девушка в зелёном», в 1972 г. — книга повестей и рассказов «Эльмаз». В 1987 г. вышел сборник произведений Шамиля Алядина «Чорачыкълар». В одноимённом произведении автор описал образы своих учителей и красоты родного Крыма.

В 1985 году вышел на пенсию, проживал на даче под Ташкентом в Дормене. Там же он начал писать исторический роман о прославленном полководце Тугай-бее, о помощи крымскотатарского войска в борьбе Богдана Хмельницкого за независимость Украины (роман остался незавершённым).

Оставил после себя целую плеяду воспитанников — крымскотатарских писателей. О его жизни и творчестве написано немало статей, очерков, книги М. Кошчанова, Г. Владимирова, сняты телевизионные фильмы: "След на земле" и др. Произведения Ш. Алядина входят в программу средних и высших учебных заведений.

Произведения 
Поэзия

<ol>
 Tañ bülbuli (1927) 
 Bir kün dermiz (1928) 
 Çokuç davuşı (1928) 
 Batareya (1928) 
 Keldim ocağıña (1929) 
 O yerlerde (1929) 
 Kelirim (1929) 
 Deñizci bir yaş edi (1929)
 Topraq küldi… kök küldi (1929)
 Demirler sesi (1929)
 Omyr sevgisi (1929) 
 Savxoz jaqlarında (1930) 
 Jalınlı topraqlar (1930) 
 Men ve furtuna (1930)
 Udar (1930)
 Yarınki yurtlar (1930)
 Yalınlı topraqlar (1930)
 Dalğalarnı terk (1930)
 Dalqalar eteginde (1930)
 Dondan bir atlı (1930) <li>
<li> Kervan qızı (1930) <li>
<li> Barsın şaqıldasınlar (1931) <li>
<li> Elpide (Cenüp yıldızı) (1931) <li>
<li> Qal, ketme, Zarnava! (1933) <li>
<li> Kara qız (1934) <li>
<li> Ey, büyük Ukraina (1934)<li>
<li> Makar, sen yırcımız ol (1934)<li>
{{столбец}}
<ol>
<li value="28"> Molodöjnıñ türküsi (1934)<li>
<li> Savlıqnen qal (1934)<li>
<li> Orduğa ketem (1934) <li>
<li> Frontta (1934) <li>
<li> Dağda bir çekist tura (1935) <li>
<li> Partizan yırı (1935) <li>
<li> Ana (1935) <li>
<li> Seniñ eşqın içün (1935) <li>
<li> Keldik (1937) <li>
<li> Qapina keldim (1937)<li>
<li> Uyan, bavrım, uyan (1937) <li>
<li> Çinar tübünde (1938) <li>
<li> Canköy yolunda (1938) <li>
<li> Vasiet (перевод «Заповит» Т. Г. Шевченка) (1939) <li>
<li> Yellerniñ davuşı (1939) <li>
<li> Ömür (1939) <li>
<li> Acizlik ile çatışuv (1939) <li>
<li> Qayğarmañız, dostlar (1940) <li>
<li> Okop içinde (1941) <li>
<li> Qart emenler (1941) <li>
<li> Eki qurşun (1945) <li>
<li> Yolcu (1945) <li>
<li> Sevdim seni (1958) <li>
<li> Bu suratlı, bu mürekkep ayat (1958) <li>
<li> Efkârlım azaçıq <li>
<li> Daqdan keldim<li>
<li> Çingene qızı <li>

{{столбцы/конец}}
'''Проза'''
{{столбцы}}
<ol>
<li> Sensiñmi, oğlum (повесть, 1938) <li>
<li> Merdiven (повесть, 1940) <li>
<li> Üzülgen yipniñ bağlanuvı (повесть, 1957)<li>
<li> Çauş oğlu. (повесть 1957) <li>
<li> И так бывает. (рассказ, 1957) <li>
<li> Teselli. (повесть, 1957) <li>
<li> Eger sevseñ (роман, 1959) <li>
<li> Yeşil yapıncalı qız. (рассказ, 1961) <li>
<li> Başmaq davuşları. (рассказ, 1963)<li>
<li> Mermer basamaqlar. (рассказ, 1965) <li>
<li> Orus Qırımda… (документальный рассказ, 1968) <li>
<li> Ruzgârdan sallanğan fenerler (роман, 1969) <li>
<li> Elmaz… Tah-tah quş maallesinden (рассказ. 1970) <li>
<li> Siz ökünmeñiz, Saniyat (повесть, 1971) <li>
<li> Sahra (рассказ, 1973) <li>
<li> Sınğan qancal (повесть, 1974) <li>
<li> Furtuna tınğan soñ. (повесть, 1975) <li>
<li> İblisniñ ziyafetine davet. (повесть, 1979) <li>
<li> Bizge ne oldı? (документальный рассказ, 1981) <li>
<li> Ayat toqtamay… devam ete (рассказ, 1981) <li>
<li> Çoraçıqlar (повесть, 1983) <li>
<li> Yüksek hızmet. (1983) <li>
<li> Şerefli, dülber tilimiz (документальный рассказ, 1989) <li>
<li> Qırım — bizim toprağımız (документальный рассказ, 1991) <li>
<li> Qadimiy tatarlar tarihından. (Vesiqalı ikâye. 1994) <li>
<li> Я — Ваш царь и Бог (повесть, 1994) <li>
<li> Mahuldürge bardım, ağlap qayttım (документальный рассказ, 1995) <li>
<li> Kreml qurbanları (документальный рассказ, 1995) <li>
<li> İtiraf (документальный рассказ, 1995) <li>
<li> Qanlı cenk yılları (документальный рассказ, 1995) <li>
<li> Bizge ne oldı (документальный рассказ, 1996) <li>
<li> Tuğay-bey (неоконченный роман) <li>
{{столбцы/конец}}
<ol>

Возвращение в Крым
В 1994 году с семьёй возвратился в [[Крым]], в [[Симферополь]].

Здесь он ни на день не прекращал своей литературной деятельности: в газетном варианте вышли документальный очерк «Жертвы Кремля», а затем автобиографическая повесть «[http://shamil-alyadin.com/ru/page.php?id=3&book=16 Я — ваш царь и бог]», в которой он повествует о тяжёлых годах жизни крымскотатарского народа в депортации.

21 мая 1996 года скончался в возрасте 84 лет и был похоронен на кладбище «[[Абдал (кладбище)|Абдал]]» в городе Симферополе.

Награды и звания 
Заслуженный деятель искусств и заслуженный работник культуры Узбекской ССР<ref name="автоссылка1" />.

Источники 
{{примечания}}

Ссылки 
 [Http://www.shamil-alyadin.com/ http://www.shamil-alyadin.com/] Мемориальный сайт

{{rq|sources}}
{{ВС}}

[[Категория:Крымскотатарские писатели]]
[[Категория:Крымскотатарские поэты]]
[[Категория:Переводчики на крымскотатарский язык]]
[[Категория:Выпускники Литературного института имени А. М. Горького]]
[[Категория:Похороненные на кладбище «Абдал»]]
[[Категория:Члены Союза писателей Узбекистана]]
[[Категория:Журналисты газеты «Янъы дюнья»]]
[[Категория:Главные редакторы журнала «Йылдыз»]]
[[Категория:Выпускники школ Бахчисарая]]